Sezon 2006/2007 był 68. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 26 sierpnia 2006, a zakończył 19 maja 2007. Tytułu nie obroniła drużyna KS Elbasani. Nowym mistrzem Albanii został zespół KF Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Vioresin Sinani, który w barwach klubu KF Tirana strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2006 w Albanii
2007 w Albanii